Austria:
 Rossau – dzielnica Innsbrucka

Niemcy:
 Rossau – dzielnica Osterburg (Altmark)
 Rossau – gmina w kraju związkowym Saksonia, w powiecie Mittelsachsen

Inne:
 Rossau – ród